Nachreifung ist:
die Reifung (Lebensmittel) nach dem Herstellungsprozess (im Handel und beim Verbraucher)
bei Obst das Klimakterium (Botanik)